Sammut ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Sammut (* 1951), maltesische römisch-katholische Ordensschwester
 Frans Sammut (1945–2011), maltesischer Schriftsteller (Romancier und Essayist)
 Kevin Sammut (* 1981), maltesischer Fußballspieler
 Mark A. Sammut (* 1973), maltesischer Schriftsteller und Politiker